KKK kan syfta på:
 KKK – namnet på flera historiska och nutida protestantiska organisationer i USA, se Ku Klux Klan
 KKK – IATA kod för Atlasglobal, ett tidigare turkiskt flygbolag